RTI steht für:
 Relativer Temperaturindex,  ein Maß für die thermische Alterungsbeständigkeit eines Kunststoffes bei erhöhter Temperatur.
 Response-to-Intervention-Ansatz, ein Rahmenkonzept für Inklusion und Prävention von Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen
 Reti Televisive Italiane, eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe Mediaset
 RTI International, früher Research Triangle Institute, eine 1958 gegründete Non-Profit Forschungsorganisation im Research Triangle
 Bahnhof Tiengen (Hochrhein) nach DS 100

Computertechnologie:
 Return from Interrupt, Assemblerbefehl in der Maschinensprache des 6502-Mikroprozessors
 Real-time Interface, siehe z. B. Service Interface for Real Time Information
 Reflectance Transformation Imaging, ein computergesteuertes System, die Oberfläche und Farbe eines Objektes aus verschiedenen Perspektiven darzustellen--http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/index.html

Radiosender:
 Radio Taiwan International, eine taiwanische, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.
 Radio Tirana International, albanische, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
 Radio Transsylvania International, Siebenbürgischer Internetradiosender. 
 Radiodiffusion-Télévision ivoirienne, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Elfenbeinküste

Rti steht für:
 Ray Technologies GmbH, deutscher Hersteller von Lasersystemen 

RTI